Иван Потапович Скок (24 марта 1906 — 18 мая 1977) — советский военный лётчик и военачальник, участник Польского похода РККА, Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войн, командир 6-го бомбардировочного авиационного Донбасского корпуса во время Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации.

Биография 
Скок Иван Потапович родился 24 марта 1906 года в селе Новый Дроков Суражского уезда в Черниговской губернии. Русский. В РККА с 1924 года. Член ВКП(б) с 1927 года.

Образование 
 Нижегородская пехотная школа имени И. В. Сталина (1927)
 Военно-теоретическая школа ВВС РККА в Ленинграде (1928)
 3-я военная школа лётчиков и летнабов имени К. Е. Ворошилова в г. Оренбург (1929)
 Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского (1936)

До войны 
Службу в РККА начал курсантом Нижегородской пехотной школы имени И. В. Сталина. По её окончании был направлен в ВВС на учёбу в Военно-теоретическую школу ВВС РККА (сентябрь 1927 г.), а затем учился в 3-й военной школе летчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова (с августа 1928 года по август 1929 года). Дальнейшую службу проходил на летных должностях в этой же школе инструктором: летчик-инструктор, командир звена, командир отряда.

В декабре 1933 г. поступил на обучение в Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского, по её окончании назначен в Ленинградский военный округ на должность командира отдельного кавалерийского авиационного отряда. В мае 1938 года назначен командиром эскадрильи, в январе 1939 года — помощником командира полка. В этой должности участвовал в походе Красной Армии в Западную Украину. В ходе Советско-финской войны 1939—1940 гг. 58-й бомбардировочный авиационный полк действовал на Карельском перешейке в составе 7-й Армии. Лично И. П. Скок произвел 57 боевых вылетов в качестве ведущего, провел 10 воздушных боев. В мае 1940 года назначен командиром 72-го бомбардировочного авиационного полка 5-й смешанной авиационной дивизии (место базирования — г. Петрозаводск). Летал на самолетах СБ и Пе-2.

Участие в Великой Отечественной войне 
С началом Великой Отечественной войны И. П. Скок в той же должности. В составе Северного (с августа 1941 г. — Карельского) фронта полк участвовал в боевых действиях на петрозаводском, ухтинском и тихвинском направлениях. Затем на Северо-Западном фронте в составе 6-й ударной авиагруппы и 6-й воздушной армии действовал на старорусском, волховском и ржевском направлениях.
С ноября 1942 года назначен командиром 58-го скоростного бомбардировочного авиационного полка. С ноября 1943 года назначен командиром формировавшейся в МВО 334-й бомбардировочной авиационной дивизии, которая в июне 1944 года вошла в состав 13-й воздушной армии и участвовала в Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, за что ей было присвоено почетное наименование «Ленинградская».
Затем дивизия вошла в состав 1-й воздушной армии и приняла участие в Минской наступательной операции. В июле дивизия в составе 3-й Воздушной армии действовала в ходе Шяуляйской, Прибалтийской наступательных операций, за что была награждена орденом Красного Знамени. С февраля 1945 г. дивизия входила в состав 4-й Воздушной армии, с марта 1945 года — 1-й Воздушной армии. Полки дивизии успешно действовали в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, за что И. П. Скок был награждён орденом Красного Знамени. Всего за время командования дивизией лично И. П. Скок совершил 10 боевых вылетов в качестве ведущего дивизионной и полковой колонны.
С марта 1945 г. командир 6-го бомбардировочного авиационного корпуса, который входил в состав 1-й Воздушной армии 3-го Белорусского фронта и участвовал во взятии городов Кенигсберг, Берлин.

Участие в Советско-японской войне 
В июле 1945 г. корпус был перебазирован на Дальний Восток. В ходе советско-японской войны 1945 г. с 9 августа 6-й бомбардировочный авиационный корпус в составе 12-й Воздушной армии Забайкальского фронта, а с 28 августа — 9-й Воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта участвовал в Маньчжурской стратегической наступательной операции.

За высокие командирские качества, инициативу, личную отвагу и мужество, проявленные в командовании подчиненными авиационными частями И. П. Скок награждён орденом Кутузова 1-й степени.

За время двух войн воинам соединений Скока одиннадцать раз выносилась благодарность Приказами Верховного Главнокомандующего.

После войны 
После войны И. П. Скок продолжал командовать этим корпусом (в апреле 1946 г. переформирован в 6-й бомбардировочный авиационный корпус дальнего действия)
 с апреля 1949 г. — заместитель командующего 65-й Воздушной армией
 с февраля 1950 г. — начальник Липецких высших офицерских летно-тактических курсов усовершенствования командиров частей ВВС
 в июне 1955 г. «За халатное отношение к обучению, следствием чего явилась высокая аварийность на курсах» снят с должности и уволен в запас по ст. 59 п. «д»
 в декабре 1955 г. приказом Министра обороны СССР этот приказ был отменен и И. П. Скок был уволен в запас по ст. 59 п. «б» (по болезни) с правом ношения военной формы одежды.

Умер в Краснодаре 18 мая 1977 года.

Воинские звания 
 Генерал-майор авиации — 20 апреля 1945 года

Награды 
 орден Ленина (1949)
 орден Ленина (06.06.1942)
 орден Красного Знамени (26.04.1940)
 орден Красного Знамени (12.07.1942)
 орден Красного Знамени (16.06.1944)
 орден Красного Знамени (02.11.1944)
 орден Красного Знамени (1954)
 орден Кутузова 1 степени (29.05.1945)
 орден Кутузова 2 степени (31.08.1945)
 орден Суворова 3 степени (17.01.1945)
 Орден Александра Невского (26.08.1943)
 медали

Примечания

Литература 
 
 
 
 Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945 / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с.

Участники Советско-польской войны (советские республики)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники советско-японской войны (СССР)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники штурма Кёнигсберга
Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Участники Земландской наступательной операции